Список серий канадо-венгеро-ирландского телесериала «Борджиа», созданного Нилом Джорданом. Шоу выходило на телеканале на Showtime (США) с 3 апреля 2011 года по 16 июня 2013 год.

Новым римским папой становится Родриго Борджиа, принявший имя Александра VI. Он добивался этой должности подкупами и разоблачениями, а позже действовал и кровью. В столице мало кто любит семейство Борджиа — итальянскую семью с испанскими корнями, — у них полно врагов. Активные действия по сохранению трона предпринимает сын Родриго — епископ Чезаре.

В это время противник Александра VI — кардинал Делла Ровере путешествует через итальянские государства и Францию, ища союзников в борьбе с папством. Ему удаётся уговорить французского короля Карла VIII свергнуть папу Александра VI в обмен на признание его королём Неаполя. Французская армия приходит в Рим, Александр встречается с Карлом…

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
! style="padding: 0 8px;" colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! style="padding: 0 8px;" rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
|-
! style="padding: 0 8px;"| Премьера сезона
! Финал сезона
|-
 |style="background: #7b0c0c;"|
 |1
 |9
 |style="padding: 0 8px;"| 3 апреля 2011
 |style="padding: 0 8px;"| 22 мая 2011
|-
 |style="background: #5B4F4F;"|
 |2
 |10
 |style="padding: 0 8px;"| 8 апреля 2012
 |style="padding: 0 8px;"| 17 июня 2012
|-
 |style="background: #000011;"|
 |3
 |10
 |style="padding: 0 8px;"| 14 апреля 2013
 |style="padding: 0 8px;"| 16 июня 2013
|}

Список серий

Сезон 1 (2011)

Сезон 2 (2012)

Сезон 3 (2013)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт на Bravo!
 Официальный сайт на Showtime

Борджиа